Догма може означати:

 Dogma — вірменська метал-група з Єревану.
 «Dogma» — другий студійний альбом українського рок-гурту Epolets.
 Догма, або догмат — основне положення будь-якого вчення, прийняте в рамках даного навчання істинним, без вимоги доказу.
 «Догма» — комедійний фільм Кевіна Сміта на релігійну тему.
 «Догма 95» — маніфест про правила виробництва фільмів, представлений в 1995 данськими режисерами Ларсом фон Трієром і Томасом Вінтербергом і має на меті підвищення ступеня реалістичності в кіно.

Див. також 

 Догматизм — спосіб мислення, що оперує догмами (які вважаються незмінними положеннями, що не підлягають критиці).
 Догматика — розділ богослов'я.
 Догма права — галузь діяльності юридичної науки.
 Центральна догма молекулярної біології — правило в молекулярній біології.
 Аксіома — вихідне положення будь-якої теорії, що приймається в рамках даної теорії істинним без вимоги доказу.